Гільєрмо Гарсія-Лопес і Хенрі Контінен були чинними чемпіонами, але цього разу не брали участі.

Жан-Жюльєн Роє і Хорія Текеу здобули титул, перемігши у фіналі пару Хуліо Перальта і Ораціо Себаллос з рахунком 6-3, 6-4.

Сіяні пари  

  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (знялися)
  Жан-Жюльєн Роє /  Хорія Текеу (чемпіони)

  Мате Павич /  Ненад Зимонич (півфінал)
  Браян Бейкер /  Нікола Мектич (півфінал)

Заміни 

  Андрес Мольтені /  Аділ Шамасдін (чвертьфінал)

Вайлд-кард 

  Скандер Мансурі /  Хрістіян Серафім (1-ше коло)

  Леандер Паес /  Пурав Раджа (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Winston-Salem Open
Світовий Тур ATP 2017